Завод № 125:
 ЗиО-Подольск
 Иркутский авиационный завод